Il singolare del Chang-Sat Bangkok Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Dudi Sela era il detentore del titolo, ma quest'anno ha partecipatp allo US Open.

Blaž Kavčič ha battuto in finale Jeong Suk-Young 6–3, 6–1.

Teste di serie

  Blaž Kavčič (Campione)
  Matthew Ebden (Semifinali, ritiro)
  Jimmy Wang (Semifinali, ritiro)
  Yūichi Sugita (quarti di finale)

  Hiroki Moriya (quarti di finale)
  Matt Reid (quarti di finale)
  Márton Fucsovics (ritiro)
  Benjamin Mitchell (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Chang-Sat Bangkok Open 2013
ATP Challenger Tour 2013